Puma može biti:
 Puma (rod), rod životinja
 Puma, vrsta životinja
 Puma (kompanija)
 Puma (Kozenca), naselje u Italiji
 Puma (Palermo), naselje u Italiji